«Мёртвые души» — советский фильм режиссёра Леонида Трауберга. По спектаклю «Мёртвые души» МХАТ, поставленному в 1932 году К. С. Станиславским и В. Г. Сахновским. Инсценировка М. А. Булгакова по одноимённой поэме Н. В. Гоголя.

На Международном кинофестивале телевизионных фильмов в Монте-Карло (1961) картине присуждён Приз критики.

Сюжет 
Экранизация известной поэмы Н. В. Гоголя. В уездной городок приезжает отставной чиновник Чичиков, задумавший экстравагантную финансовую аферу. Его странные действия по скупке «мёртвых душ» (виртуальных ревизских крепостных крестьян, числящихся за помещиками) вносят изрядное смущение в тихую жизнь русской провинции первой половины XIX века…

В ролях 
 Владимир Белокуров — Чичиков
 Виктор Станицын — губернатор
 Борис Ливанов — Ноздрёв
 Алексей Грибов — Собакевич
 Анастасия Зуева — Коробочка
 Борис Петкер — Плюшкин
 Юрий Леонидов — Манилов
 Софья Гаррель — губернаторша
 Алексей Жильцов — Алексей Иванович, полицмейстер
 Михаил Яншин — Иван Андреевич, почтмейстер
 Григорий Конский — Антипатр Захарович, прокурор
 Сергей Калинин — Селифан, кучер Чичикова
 Ольга Викланд — Анна Григорьевна, дама, приятная во всех отношениях
 Людмила Макарова — Софья Ивановна, просто приятная дама
 Виктория Радунская — губернаторская дочь
 Галина Калиновская — Елизавета Марковна Манилова
 Нина Агапова — дама на балу (нет в титрах)
 Юрий Никулин — официант (нет в титрах)
 Валерия Дементьева — пожилая дама (нет в титрах)

Съёмочная группа 
 Сценарист — Леонид Трауберг
 Режиссёр — Леонид Трауберг
 Оператор — Константин Бровин
 Композитор — Владимир Рубин
 Художник — Евгений Куманьков

Технические данные 
 Широкоформатный.
 Чёрно-белый.
 Звук — моно.
 Метраж — 3300 метров, 11 частей.

Видеоиздания 
С 1990 года фильм выпущен на видеокассетах кинообъединением «Крупный план».

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы СССР 1960 года
Фильмы Леонида Трауберга
Экранизации произведений Николая Гоголя
Фильмы студии «Мосфильм»
Чёрно-белые фильмы СССР
Мёртвые души